Inštitut za matematiko in fiziko je ime dveh inštitutov v Sloveniji:

 Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Univerza v Ljubljani (IMFM) 
 Inštitut za matematiko in fiziko, Univerza v Mariboru (IMF)

Sklici in opombe